Hinoa är ett släkte av svampar. Hinoa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hinoa